«Notebook» - o «The Notebook»- puede referirse a:
 Cuaderno, libro que se utiliza para tomar notas, dibujar, etc;
 Notebook, dispositivo electrónico portátil.

Obras 
 Le Grand Cahier (The Notebook) (1986), novela de Agota Kristof -  (1986). Trad. al español como El gran cuaderno.
 The Notebook (1996), novela romántica del novelista Nicholas Sparks.
 The Notebook (2004), película de Nick Cassavetes - basada en la novela de Nicholas Sparks.
 The Notebook (2013), película húngara - basada en la novela de Agota Kristof.